Чемерис Валентин Лукич (8 июля 1936, с. Заичинцы, ныне Семёновский район, Полтавская область, УССР, СССР — 4 декабря 2016, Киев, Украина) — советский и украинский писатель и журналист. В частности автор книг в т.ч. описывающие события, связанные с  разными эпохами истории Родной Украины современного украинства, Старой, Святой, Владимировой и Феодосиевой Руси русинов (старо)русской и татарской эпох, Орды, Татарщины, Татарского царства и т.д.

Жизнеописание 

В 1953 году переехал в Днепропетровск из-за своей болезни, где лечился в клинике им. Мечникова. На протяжении 1953—1993 годов жил и работал в этом городе, потом переехал в Киев. В 1954 году окончил днепропетровскую среднюю школу. Какой-то период потом работал в совхозе «Нижнеднепровский», после него был работником металлургического завода им. Коминтерна. В 1971 году окончил обучение в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. С 1989 по 1993 год председательствовал в Днепропетровской организации Союза писателей Украины. В короткий период с 1993 по 1994 год поработал главным консультантом в Администрации Президента Украины. В 1996—2001 годах был секретарём Национального союза писателей Украины, а также членом Президиума и Высшего Совета той же организации. Работал во многих редакциях газет, в том числе в «Знамя юности» и «Литературная Украина».

Супруга: Людмила Ивановна Карпова-Чемерис — доцент Национального университета обороны Украины.

Литературное творчество 
Свою литературную деятельность (1959-2016 г.г.) В.Чемерис начал с написания юмористических произведений (юморесок, пародий, повестей). Первое произведение под названием  "Как я научился писать гуморески" было напечатано в 1959 году в газете "Молодой ленинец". Юмористическая литература писателя печаталась в советских изданиях «Днепро», «Отчизна», «Крокодил», «Перец», «Украина» и др. Публиковался под псевдонимами — В. Заиченский, Сидор Хоролец. С 1980-х гг. расширил сферу творчества, опубликовав также исторические романы — «Ольвия», «Скандал в императорском семействе», «Смерть Атея», ряд повестей — «Маруся Чурай», «Её звали ангелом смерти», «Я любила Шевченко», «Убийство на хуторе близ Диканьки» и ряд других. В русском переводе  Е. Весенина вышел сборник юмористических повестей и рассказов «Сватовство по телефону» (1973).

Произведения В. Чемериса печатались в сборниках "Мандрівками століть" /1972/, "Терем-теремок" /1983/, "Котигорошкове поле" /1989/, "Оберіг" 1992/, в альманахах "Борисфен" /1992/,  "Фантастики-91", "Украинская афористика Х-ХХ вв."/2001/, "Антология  прозы Приднепровья" /2005/, "Кофе с перцем" /2006/, "История Украины глазами писателей"/2013/.

Книги писателя печатаются во многих журналах: „Отечество”, "Днепр”, "Березиль”, "Ватра”, "Киев”, "Лель”, "Мир приключений”, "Память столеть”, "Барвинок”, "Смена”, "Пионерия”, "Перец”,"Кентавр”; в газетах "Литературная Украина”, ”Молодежь Украины”, "Сельские вести”, "Культура и жизнь”, "Звезда”, "Время”, "Веселые вести” и в др. изданиях.

Мастер является составителем и автором коллективных сборников: "Молоді вишнівці" /1966/, "Тіні кімнати світу" /1989/, "Пергамент старого Теренція" /1990/, "Анекдоты и карикатуры" /1991/, "Україна, ти моя молитва" /1993/, "З любові і муки…" /1994/, "Пригоди Івана Сміхована" /1995/, "Веселки рідного краю" /1995/, "Українські анекдоти" /1995/, "У державі гетьмана Остапа" /2009/,  "3 ким сміється Україна" /2009/.

В серии "История Украины в романах" известное издательство Украины "ФОЛИО" начиная с 2008 года по настоящее время активно сотрудничает с автором, вследствие этого вышли ряд литературных произведений, среди которых исторические романы: "Ольвія" (2008), "Генерали імперії" (2008), "Фортеця на Бористені" (2011), "Смерть Атея" (2008, 2011), "Ордер на любов" (2010), "Марина – цариця Московська" (2014), "Трагедія гетьмана Мазепи" (2015); романы-эссе: "Ярославна" (2013), "Ваші пальці пахнуть ладаном" (2015), "Сини зміеногой богині" (2015), "Анна Київська – королева Франції" (2016), "Рогнеда" (2016), "Княгиня і Хан" (2016), "Амазонка. Київ-Соловки", роман-эссе (2016), "Аравійська пустеля" (2016), "Золота осінь Гетьманщини", роман-есе (2019),  "Це я, званий ЧЕМЕРИСОМ" автобіографічний роман (2020), "Ярославна" роман-эссе (2021), "Приречені на щастя", фантастический роман (2021) и др.

Валентин Лукич Чемерис автор ряда произведений для детей: повесть ”Аравійська пустеля” изучается по украинской литературе для 5-го класса, отрывок из романа ”Ольвія” - в хрестоматии украинской литературы для 7-8-х классов, в 4-м классе изучается рассказ ”Три секунды на выбор”. Юмористическая повесть «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» включена в учебник по украинской литературе для 8-го класса.  В 2009 г. в издательстве "Знамя" выходит сборник "Византийский конь”, а в 2016 г.- сборник "Ходит сон коло вікон".

В 2021 году готовятся к изданию еще несколько исторических романов Валентина Чемериса в издательстве "ФОЛИО" в серии "История Украины в романах": "Тарас Шевченко: Сто днів кохання", роман, "Жінок там на тютюн міняли", роман-есе, "Олена — вершниця зі списом", исторический роман, "Ваші пальці пахнуть ладаном", роман-эссе, "Чари кохання: 50 невигаданих історій про любов».

Произведения мастера издавались на русском языке, на языках народов союзных республик СССР; выходили на немецком, болгарском, румынском, польском и других языках народов мира.

Во время президентской кампании 2004 года написал агитационную книгу «Загадка Віктора Януковича. Спроба дослідження» («Загадка Виктора Януковича. Попытка исследования»), изданную тиражом 1 млн. 200 тис. экз. при поддержке избирательного штаба В. Януковича (К.: [Б.в.], 2004; ISBN 966-7200-09-4) (в оригинале издательство не указано, номер 7200, указанный в ISBN книги, принадлежит донецкому издательству «ЕАИ-пресс»).

Награды и звания 
Награжден орденами равноапостольного князя Владимира Великого ( І, ІІ, ІІІ степеней), св. архистратига Михаила, св.Кирилла и Мефодия, Андрея Первозванного ІІ степени. Награжден Почетной грамотой и медалью Кабинета министров Украины.

Лауреат республиканской премии в области сатиры и юмора имени О.Вишни, литературной премии  им. Ф.Макивчука, им. С.Олейника, юмористической премии Одарки и Карася, за лучшие рассказы присуждена премия им. Ю.Яновского.  За романы из истории Украины  „Фортеця на Бористені” та „Ордер на любов”  В.Чемерису присуждена Международная премия Украинского казачества „Рыцарское перо” (2008 г.), в 2009 г.- литературная премия имени Ивана Мазепы за исторический роман о гетмане Петре Дорошенко „Без права повернення”.

Заслуженный работник культуры Украины.

Произведения 

 «Хто на току, а хто на боку», гуморески, Дніпропетровськ-1962.
 «Урок виховання», гуморески, Дніпропетровськ-1964.
 «Коли спокушає диявол», повість, гуморески, Дніпропетровськ-1966.
 «Сватання по телефону», гуморески, Дніпропетровськ-1968.
 «Операція „Земфіра“», гумористичні повісті, Дніпропетровськ-1968.
 «Закохана відьма», гуморески, Дніпропетровськ-1969.
 «Гуморески», Дніпропетровськ-1971.
 «Сватовство по телефону», повість, гуморески, переклад рос. мовою, Дніпропетровськ-1972.
 «Родина Гордія Залізняка», роман, Дніпропетровськ-1974.
 «Вуса», гуморески, Дніпропетровськ-1976.
 «В понеділок, після вибуху», повість, Дніпропетровськ-1976.
 «На порядку денному», вибране, Дніпропетровськ-1978.
 «Музикальний комар», повісті, гуморески, Дніпропетровськ-1980.
 «Як стати щасливим», повісті, гуморески, Дніпропетровськ-1981.
 «Домашній музей», гуморески, Дніпропетровськ-1981.
 «Ольвія», історичний роман, видання Дніпропетровськ-1983, 1990,1993. ФОЛІО-2008
 «Як стати мудрим», повісті, гуморески, оповідання, Дніпропетровськ-1984.
 «Приречені на щастя», фантастичний роман, Дніпропетровськ-1985.
 «Білий король детективу», фантастично-пригодницька повість, Дніпропетровськ-1986.
 «Славко», повість для дітей, Дніпропетровськ-1987.
 «Три секунди на вибір», повісті, оповідання, Дніпропетровськ-1987.
 «Скандал в імператорському сімействі», історичний роман, Дніпропетровськ-1988.
 «Еліксир для чоловіків», гуморески, Дніпропетровськ-1990.
 «Фортеця на Бористені», історичний роман, Дніпропетровськ-1993. ФОЛІО-2008, 2011.
 «Президент», роман-есе, Київ-1994.
 «Вибори таємного агента», гуморески, Київ-1995.
 «Епірська відьма, або Олімпіада — цариця Македонська», історичний роман, Київ-1996.
 «Марина Чурай», історична повість, Київ-1997.
 «Я любила Шевченка», історична повість, Київ-1997.
 «Голгофа українського православ’я», роман-есе, Київ-1998.
 «Її звали янголом смерті», історичні повісті, Київ-1999
 «Кохання в Україні», історична повість, Київ-2001.
 «Життя і смерть Володимира Глібовича, князя Переяславського», історична повість, Київ-2001.
 «Да святиться ім’я твоє, або Бомба для патріарха», повість, Київ-2001.
 «Убивство на хуторі біля Диканьки», історичні повісті, оповідання, есе, Київ-2003.
 «7 ночей», оповідання, Київ-2003.
 «Три шаблі над скарбом», історичні повісті, оповідання, Київ-2004.
 «Царська охота», гуморески, Київ-2005.
 «Державна коханка», повісті, оповідання, Київ-2005.
 «В сузір'ї Дракона», фантастичні повісті, оповідання, Київ-2005.
 «Генерали імперії», історичні романи,Київ- 2005. ФОЛІО-2008.
 «Де хазяйнує Валя Чемерис», гуморески, Київ-2006.
 «День Ворона», пригодницькі повісті, оповідання, Київ-2006.
 «Тайна Агати Крісті», пригодницькі повісті, Київ-2006.
 «Сини змієногої богині», роман-есе про Скіфію, Київ-2006. ФОЛІО-2015.
 «Таємнича пригода на Орілі», роман, повісті, оповідання, Київ-2007.
 «Веселий смуток мій», автобіографічна трилогія, Київ-2007.
 «Ордер на любов», історичні романи, Київ-2007. ФОЛІО-2010.
 «Смерть Атея», роман, ФОЛИО-2008, 2011.
 «Феномен Фенікса», роман-есе, повісті, оповідання, Київ-2009.
 «Золотий саркофаг», історичні повісті та оповідання, Київ-2009.
 «Ярлик на князівство», веселі оповідання і повісті,Київ-2009.
 «З ким сміється Україна», альманах сміху, Київ-2009.
 «Візантійський кінь», повісті, оповідання, ПРАПОР-2009.
 «Тузітала — вождь самоанців», роман-есе, Київ-2010.
 «Пригоди богині Іштар», гумор, Київ-2010.
 «Пришельці з планети Земля», фантастика, Київ-2010.
 «Ваші пальці пахнуть ладаном»,роман-есе, Київ-2010. ФОЛІО-2015.
 «Верхи на птеродактилі», повість-химерія, вона ж фентезі.«Коник з дерев’яною ногою»,повісті, оповідання, Київ-2011.
 «Ярославна» роман-ессе, Київ-2011. ФОЛІО-2013.
 «Заповіт нічного демона», історичні повісті, оповідання, есе.«Любов на цвинтарі», повість,Київ-2012.
 «Таємна любов вождя», роман-есе, Київ-2012.
 «Сатирик у Кремлі» повісті, гуморески, есе, фентезі та інші веселі придибенції, Київ-2012.
 «Вампір із Кассіопеї», фантастичні повісті, оповідання, есе, Київ-2013.
 «Бахчисарайський любовник», історичні повісті, есе, оповідання, Київ-2013.
 «Марина — цариця Московська», історичний роман, Київ-2009. ФОЛІО-2014.
 «Трагедія гетьмана Мазепи», історичний роман, ФОЛІО-2015.
 «Ходить сон коло вікон», повість притчі, фентезі для дітей, Київ-2016.
 «Тайна імператриці Єлизавети», історичний роман, Київ-2016.
 «Зброя любові», іронічні повісті, сміховини, есе, фентезі,  ін.веселі придибенції. Київ-2016.
 «Анна Київська — королева Франції», історичний роман, ФОЛІО-2016.
 «Рогнеда», історичний роман, ФОЛІО-2016.
 «Амазонка»,повість.«Київ-Соловки»,роман-есе,ФОЛІО-2016.
 «Аравійська пустеля», повісті, ФОЛІО-2016.
 «Княгиня і хан», історичний роман, ФОЛІО-2017.
 «Олена – вершниця зі списом» історичний роман, Фоліо-2017.  
 «Тарас Шевченко:сто днів кохання», роман, Фоліо-2017.
 «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання», гумористична повість.Львів.Апріорі-2018.
 «Золота осінь Гетьманщини», історичний роман,Фоліо-2019.
 «Жінок там на тютюн міняли або Перший подвиг Богдана», роман-есе, БІБКОЛЕКТОР. Харків-2019.
 «Це я, званий ЧЕМЕРИСОМ» (автобіографічний роман), ФОЛІО-2020.
 «Приречені на щастя», фантастичний роман  про Адама і Єву та про їхню любов. Львів. Апріорі-2021.
 «Ярославна» роман-эссе, ФОЛІО-2021
 «Анна Київська — королева Франції», історичний роман, ФОЛІО-2021 (для слабовидящих).
 «Аравійська пустеля», повісті, ФОЛІО-2021 (для слабовидящих).
 «Фортеця на Борисфені», історичний роман,Фолiо-2022 
 «Ольвія», історичний роман, ФОЛІО-2022.
 «Аравійська пустеля», повісті, ФОЛІО-2022
 «Генерали імперії», історичні романи, ФОЛІО-2022.
 «Ордер на любов», історичні романи, ФОЛІО-2022.
 «Смерть Атея», роман, ФОЛІО -2022.
 «Трагедія гетьмана Мазепи», історичний роман, ФОЛІО-2022.
 «Ярославна» роман-есе, ФОЛІО-2022.

Литературоведческие работы по произведениям Чемериса 
 Антоненко Т. О. Жанрові особливості мемуарного роману В. Чемериса «Це я, званий іще Чемерисом» // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2011. — № 19 (230). — С. 74—79.
 Антоненко Т. О. Специфіка типу трагічної героїні в романі В. Чемериса «Ольвія» // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2012. — № 3 (238). — Ч. І. — С. 64—68.
 Карацупа В., Левченко О. Українська фантастика другої половини XX століття у періодиці та книжкових виданнях // Вісник Львівського університету. — 2012. — Вип. 7. — С. 216—243.
 Король Л. П. Художня інтерпретація проявів характерництва в історичному романі В. Чемериса «Фортеця на Борисфені» // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2013. — № 4 (264). — Ч. ІІІ. — С. 114—120.
 Надзельска І. Повісті Валентина Чемериса на уроках позакласного читання у 8 класі // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука—2014»: у 7 т. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. — Т. 5. — С. 104—107.

Примечания

Литература 
 Аливанцева О. В., Василенко Н. Є. Літературне Придніпров’я: Навчальний посібник з хрестоматійними матеріалами до шкільних програм. В 2-х томах. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2005. — Т. 1. — С. 681—683.
 Антологія прози Придніпров’я / Упоряд. і ред. В. В. Савченко. — Дніпропетровськ: Моноліт, 2005. — 438 с.
 Більчук М. Чемерис Валентин // Українські та зарубіжні письменники: розповіді про життя і творчість. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. — С. 181.
 Валентин Чемерис // Письменники Радянської України. Біобібліографічний довідник. — К.: Радянський письменник, 1966. — С. 725.
 Карацупа В., Левченко О. Українська фантастика другої половини XX століття у періодиці та книжкових виданнях // Вісник Львівського університету. — 2012. — Вип. 7. — С. 216—243.
 Романюк Р. Чемерис Валентин Лукич // Українська журналістика в іменах. — 2008. — № 15. — С. 307.
 Чемерис, Валентин Лукич // Архіви України. — 1970. — № 1. — С. 104—105.

Ссылки 
 Биография (на украинском языке)

Писатели Украины
Юмористы Украины
Писатели СССР
Юмористы СССР